Франси́ско Га́рса Гутье́ррес (, 14 марта 1904 — 30 ноября 1997, Мексика) — мексиканский футболист, полузащитник. Игрок клуба «Америка» и сборной Мексики, участник чемпионата мира 1930 года, младший брат Рафаэля Гарсы Гутьерреса.

Биография 
Франсиско Гарса Гутьеррес играл за клуб «Америка» из Мехико, основанный его старшим братом Рафаэлем. В период с 1925 по 1928 гг. он четырежды выигрывал в его составе чемпионат Мексики. В 1930 году входил в состав команды, принимавшей участие в первом чемпионате мира по футболу. На турнире провёл матч против сборной Аргентины, который мексиканцы проиграли 3:6. Больше в составе сборной на поле не появлялся.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Worldfootball.net
 Профиль на сайте Ceroacero
 Профиль на сайте Fatbudda.org

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Америка» Мехико